Копычко:
 Копычко, Афанасий Романович (1900—1975) — советский военный деятель.
 Копычко, Василий Данилович (1905—1985) — протоиерей Русской православной церкви.